

Patronyme 

 Georg Pflüger (1835-1896), homme d'affaires et député du Reichstag ;
 Gudrun Pflüger (1972-), fondeuse et coureuse de fond antrichienne ;
 Hans Pflüger (1935-2019), producteur de cinéma allemand.

Divers 
 Maison Pflüger, maison à Bouxwiller (Bas-Rhin).

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme germanique